Fakty TVN – serwis informacyjny telewizji TVN
 Fakty RMF FM – serwis informacyjny radia RMF FM
 Fakty – serwis informacyjny telewizji TVP Wrocław
 Fakty, ludzie, pieniądze – magazyn biznesowy telewizji TVN24
 Fakty i Mity – tygodnik
 Fakty po Faktach – kontynuacja Faktów TVN w TVN24
 Fakty po południu – popołudniowe wydanie Faktów TVN w TVN24
 Fakt – gazeta
 Fakt – wydarzenie